De gezamenlijke kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 1998 van het AOV en de Unie 55+ was als volgt:

De lijst
schuin: voorkeurdrempel overschreden

 A.H. Scheltens - 31.413 stemmen
 A. van Maanen - 1.580
 M.A.I. Roeffen - 1.396
 T.C. Wernsen - 393
 P.J.G.J. Veugen - 3.261
 S.A. van der Schoot - 396
 M.J. van den Acker - 516
 P.J. Overhand - 654
 L. Batenburg - 593
 H.T. Nijland - 339
 A. Smits - 313
 A. van 't Geloof - 123
 C. Raaphorst-de Groot - 343
 J. Mulder - 394
 J.P.M. Bos - 90
 M.T. Aarts - 104
 T. Kalverboer - 148
 J. Meendering - 69
 R. Elslander - 82
 J. Hut - 109
 L.J. van Doorn - 106
 E. Peltzer - 81
 A.C.L. Braat - 73
 L. van Koert - 41

Regionale kandidaten
De plaatsen vanaf 25 op de lijst waren per kieskring verschillend ingevuld.

AOV/Unie 55+
AOV
Unie 55+